Зденек Вітек (  25 липня 1977, Врахлабі, Чехословаччина) — чеський біатлоніст, бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону, чемпіон Європи з біатлону, учасник 4 Олімпійських ігор, переможець та призер етапів кубка світу з біатлону.

Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на чемпіонатах світу

Кар'єра в Кубку світу 

 Дебют в кубку світу — 6 грудня 1997 року в спринті в Осло — 63 місце.
 Перше попадання в залікову зону — 8 січня 1998 року в спринті у Рупольдингу — 13 місце.
 Перше попадання на подіум — 7 січня 2000 року в персьюті в Обергофі — 3 
 Перша перемога — 30 листопада 2000 року в індивідуальній гонці в Гохфільцені — 1 місце.

Загальний залік в Кубку світу 
 1997-1998 — 58-е місце 
 1998-1999 — 62-е місце (5 очок)
 1999-2000 — 34-е місце (77 очок)
 2000-2001 — 16-е місце (315 очок)
 2001-2002 — 24-е місце (209 очок)
 2002-2003 — 16-е місце (338 очок)
 2004-2005 — 58-е місце (39 очок)
 2005-2006 — 36-е місце (136 очок)
 2006-2007 — 35-е місце (141 очко)
 2007-2008 — 35-е місце (140 очок)
 2008-2009 — 48-е місце (136 очок)
 2009-2010 — 92-е місце (19 очок)
 2010-2011 — 70-е місце (47 очок)
 2011-2012 — 71-е місце (39 очок)
 2012-2013 — 50-е місце (127 очок)

Статистика стрільби

Примітки

Посилання 
 Профіль на сайті IBU 
 Профіль на сайті ФБУ 

Чеські біатлоністи
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 1998
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2002
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2006
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2010